Chinese Wall steht für:

 die Chinesische Mauer, eine antike Befestigungsanlage in China
 Chinese Wall (Finanzwelt), die Trennung verschiedener Abteilungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
 Chinese-Wall-Modell, ein IT-Sicherheitsmodell, siehe Brewer-Nash-Modell